Вестстеллингверф () — община в провинции Фрисландия (Нидерланды).

История 
Самые старые деревни в Вестстеллингверфе возникли в VIII—XIV веках и построены на пологих длинных песчаных грядах, которые изначально были окаймлены возвышенными болотами.

В 1204 году жители Олдехолтпаде получили разрешение от епископа Утрехта, под которым они находились в то время, иметь свою собственную часовню. Эта информация доказывает, что в то время люди уже жили между реками Линде и Куиндер. В эти годы Вестстеллингверф и Остстеллингверф принадлежали графству Дренте. Администрация и судебная власть находились в руках сельских судей, которые менялись каждый год. В 1504 году этот район стал десятым районом Зевенваудена (гау на юго-востоке Фрисландии), который был исключительно демократичным для того времени. Позже упоминаются несколько деревень, и таким образом постепенно возникает свободная община Стеллингвервен.

Насколько известно, настоящее название Стеллингверф впервые появляется в документе от 1309 года. В 1517 году Стеллингвервен была разделена на Вестейнде (ныне Вестстеллингверф) и Остейнде (ныне Остстеллингверф). За исключением части к северу от Куиндера, Стеллингвервен традиционно был частью саксонской языковой области.

XX век 
Из-за того, что торф закончился, многие люди обеднели и остались без работы. Примерно в это же время в Нордволде была основана ткацкая промышленность. Социальную и культурную историю теперь можно найти в Национальном музее кос в Нордволде. Стал популярен социализм, который, среди прочего, привел к лучшему образованию. Также появились крупные компании, особенно в молочной промышленности.

Состав 
Община состоит из следующих деревень (в скобках указано население на 2019 год):
 Блесдейке (480)
 Бойл (880)
 Де-Блессе (800)
 Де-Хуве (410)
 Лангелилле (240)
 Мюннекебюрен (455)
 Нийехолтпаде (505)
 Нийехолтволде (195)
 Нийеламер (145)
 Нийетрейне (135)
 Нордволде (3 565)
 Олдехолтпаде (1 060)
 Олдехолтволде (150)
 Олделамер (240)
 Отдетрейне (210)
 Остерстрек (535)
 Пеперга (85)
 Схерпензел (435)
 Слейкенбюрг (37)
 Соннега (235)
 Спанга (240)
 Стеггерда (1 035)
 Тер-Идзард (315)
 Винкега (205)
 Волвега (12 950)
 Зандхёйзен (305)

География 
Территория общины занимает 228,45 км², из которых 220,30 км² — суша и 8,15 км² — водная поверхность. На 1 августа 2020 года в общине проживало 26 018 человек.